Виля:

 Виля — рабочий посёлок входящий в состав городского округа город Выкса Нижегородской области России.
 Виля — река в Нижегородской области России, левый приток Железницы.